Andrejs Rubins – calciatore lettone
Kathleen Rubins – astronauta statunitense